3617 Eicher – asteroide della fascia principale
 Stephan Eicher – cantautore svizzero
 Manfred Eicher – produttore discografico tedesco